«Welcome to Paradise» — песня Американской панк-рок-группы Green Day. Она была выпущена как второй сингл из их третьего студийного альбома и дебюта на мейджор-лейбле, Dookie. Оригинальная версия песни была выпущена на втором студийном альбоме группы, Kerplunk (1992) и была перезаписана для Dookie в 1994. Версия с Dookie была издана на сборнике International Superhits! в 2001. «Welcome to Paradise» можно сыграть в видеоигре Green Day: Rock Band

Список композиций

Смысл и композиция 
Песня написана Билли Джо Армстронгом, Майком Дёрнтом и Тре Кулом. Она основывается на их переезде из домов своих родителей в заброшенный дом в Окленде, где участники группы, вместе с многими другими, жили без платы аренды. Дом был очень сильно поломан, но он стал для них родным, и это описывается в песне.

Билли Джо сказал про эту песню:

В этой песне гитара настроена на пол-тона ниже стандартного, как и на многих песнях с Dookie.

Песня поётся как сообщение Билли Джо Армстронга своей матери, после того как он переехал. В первом куплете Армстронг разговаривает со своей матерью через три недели после переезда, говорит, что он боится того, что он теперь сам по себе. Вторая часть — Армстронг через шесть месяцев жизни на своём собственном месте, счастливый, что он сам по себе.

Клип 
К песне было выпущено видео. В нём показывается, как группа играет песню на концерте, в то время как студийная версия с Dookie играет на фоне. Это их единственное видео, кроме «Macy’s Day Parade», не выпущенное на первом DVD группы, International Supervideos!.

В популярной культуре 
Welcome to Paradise можно услышать в фильме Лови волну!, но она не выпущена на саундтреке. Песня также играет в трейлере к Формула любви для узников брака.

Чарты

Примечания 

Песни Green Day
Синглы Reprise Records
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 1994 года
Синглы 1994 года
Панк-рок-песни
Синглы Green Day